

Stowarzyszenia działające w okresie zaborów 
 Macierz Polska – Galicja 1882-1918
 Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego – Śląsk Cieszyński 1885-1939
 Polska Macierz Szkolna – Królestwo Polskie 1905-1907, 1916-1918
 Polska Macierz Szkolna Ziemi Mińskiej 1917-1918

Stowarzyszenia działające w okresie międzywojennym 
 Polska Macierz Szkolna – Rzeczpospolita Polska 1918-1940
 Gdańska Macierz Szkolna – Wolne Miasto Gdańsk 1921-1939
 Macierz Szkolna – Republika Czechosłowacka 1922-1938

Stowarzyszenia działające współcześnie 
 Polska Macierz Szkolna w Australii
 Polska Macierz Szkolna w Belgii
 Polska Macierz Szkolna na Białorusi
 Polska Macierz Szkolna w Irlandii
 Polska Macierz Szkolna na Litwie
 Polska Macierz Szkolna w Niemczech
 Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii
 Macierz Społecznych Szkół Polonijnych we Francji
 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej



Strony ujednoznaczniające